Borbe ist der Familienname von:

 Anneke Borbe (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Irmgard Stecher-Borbe (1925–2009), deutsche Malerin und Grafikerin